H33 peut faire référence à :
 Décollement et la déchirure de la rétine, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS H33, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Un type de panneau de signalisation du patrimoine culturel en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres